Templo o templos de Abu Simbel puede referirse a:
 Templo de Ramsés II (Abu Simbel) o gran templo de Abu Simbel; o
 Templo de Nefertari (Abu Simbel) o pequeño templo de Abu Simbel o templo de Hathor.

Notas